Molekulska formula -{C13H10O3}- se može odnositi na:

 4,4'-Dihidroksibenzofenon
 Difenil karbonat
 Fenil salicilat